Rozgrywki Serie B w sezonie 2021/2022 były 90. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowało 20 drużyn, z których 13 powróciło z sezonu 2020/2021, 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione i 3 spadły z Serie A. 

Ligę wygrała drużyna Lecce. Do Serie A w sezonie 2022/23 awansowały poza nią: Cremonese i Monza.

Do niższej ligi spadły zespoły: Pordenone, Crotone, Alessandria, Vicenza.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 

Runda wstępna

Półfinały

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Finał

O pozostanie w Serie B 

 W przypadku remisu decyduje wyższa pozycja w tabeli na koniec sezonu.

Najlepsi strzelcy 

 20 goli

  Massimo Coda (Lecce)

 14 goli

  Alfredo Donnarumma (Ternana)
  Christian Gytkjær (Monza)
  Gabriel Strefezza (Lecce)
  Franco Vázquez (Parma)

 13 goli

  Gianluca Lapadula (Benevento)

 12 goli

  Simone Corazza (Alessandria)
  Dany Mota (Monza)

 11 goli

  Mirko Marić (Crotone)

 10 goli

  Enrico Baldini (Cittadella)
  Alberto Cerri (Como)
  Gabriel Charpentier (Frosinone)
  Manuel De Luca (Perugia)
  Stefano Moreo (Brescia)
  Mattia Valoti (Monza)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech